Елена Михайловна Потапова (; род. 1930) — советская, украинская балерина, педагог. Народная артистка СССР (1970), Национальная легенда Украины (2021).

Биография 
Родилась 16 февраля 1930 года в Самаре.

Училась в балетной студии Куйбышевского дворца пионеров, которой руководила Н. В. Данилова.

После войны семья переехала в Киев, где в 1946—1948 годах училась в хореографической студии при Киевском театре оперы и балета им. Т. Шевченко у Н. В. Верекундовой.

С 1948 по 1979 год — солистка Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко, с 1977 — балетмейстер-репетитор театра. Исполнила 50 ведущих партий.

Гастролировала за рубежом: ГДР, Исландия, Дания, Чехословакия, США, Канада, Франция и др.

В 1980 году окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства им. А. Луначарского в Москве (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС) по специальности «педагог-балетмейстер».

Была членом жюри многих международных конкурсов артистов балета, в том числе 2-го, 3-го и 4-го Московского международного конкурса артистов балета и хореографов, Международного юношеского конкурса классического танца «Хрустальная туфелька» (Харьков), ряда Всесоюзных конкурсов молодых артистов и балетмейстеров, возглавляла конкурсную комиссию Всесоюзного смотра хореографических училищ СССР.

Работала педагогом-репетитором в Национальной опере Турции (Анкара), более 10 лет преподавала в японских балетных школах в Нагое (Международный центр классического танца имени А. Павловой и В. Нежинского «Оти-Балет») и Осаке («Ацуко-балет»). В её честь названа школа танца в Японии. В 2012 году стартовал конкурс балетного танца имени народной артистки СССР Елены Потаповой, в котором приняли участие 100 маленьких японцев.

Семья 
 Муж — Роберт Высоцкий, режиссёр.
 Дочь — Алла, артистка, работает постановщиком в театре.

Награды и звания 
 Лауреат конкурса молодых артистов балета Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине (1951)
 Заслуженная артистка Украинской ССР (1951)
 Народная артистка Украинской ССР (1959)
 Народная артистка СССР (1970)
 Орден Трудового Красного Знамени (1960)
 Орден княгини Ольги III степени (2011)
 Знак отличия президента Украины «Национальная легенда Украины» (20 августа 2021)

Партии 

 Одетта-Одиллия — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
 Принцесса Аврора — «Спящая красавица» П. И. Чайковского
 Жизель — «Жизель» А. Адана
 Китри — «Дон Кихот» Л. Минкуса
 Джульетта — «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева
 Даша — «Юность» М. И. Чулаки
 Леся — «Маруся Богуславка» А. Г. Свечникова
 Лилея — «Лилея» К. Ф. Данькевича
 Мавка — «Лесная песня» М. А. Скорульского
 Эсмеральда — «Эсмеральда» Ц. Пуни
 Хозяйка Медной горы — «Каменный цветок» С. С. Прокофьева
 Мария — «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева
 Ширин — «Легенда о любви» А. Д. Меликова
 Раймонда — «Раймонда» А. К. Глазунова
 Сюимбике — «Шурале» Ф. З. Яруллин
 Ростислава — «Ростислава» Г. Л. Жуковского
 Лючия — «Под небом Италии» В. М. Юровского
 Сванильда — «Коппелия» Л. Делиба
 Перо — «Подпоручик Киже» С. С. Прокофьева
 Маша — «Щелкунчик» П. И. Чайковского
 Медора — «Корсар» на музыку А. Адана, Л. Делиба, Р. Дриго, Ц. Пуни.

Примечания

Ссылки 
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Долгожительницы Украины